Delphi – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Delphi – środowisko programistyczne
 Delphi – korporacja zajmująca się produkcją części dla przemysłu samochodowego